У́лица Стаха́нова — улицы в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названные в честь шахтёра-новатора, Героя Социалистического Труда А. Г. Стаханова.

Россия 
 Улица Стаханова — улица во Владикавказе.
 Улица Стаханова — улица в Липецке.
 Улица Стаханова — улица в Екатеринбурге.
Улица Стаханова — улица в Петровске.
 Переулок Стаханова (Стахановский переулок) — прежнее (до 28 октября 1957 года) название Улицы Чепалова в Томске.

Украина 
Улица Стаханова — улица в Кадиевке.
Улица Стаханова — улица в Луганске.
Улица Стаханова — прежнее название Княжеской улицы в Малой Виске.
Улица Стаханова — прежнее название улицы Богдана Хмельницкого в Олешках.
Улица Стаханова — прежнее название улицы Семена Морочковского в Смеле.
Улица Стаханова — прежнее название улицы Сергея Ефремова в Сумах.
Улица Стаханова — прежнее название Днестровской улицы в Татарбунарах.
Улица Стаханова — прежнее название улицы Ивана Богуна в Терновке.
Улица Стаханова — прежнее название Щеголёвской улицы в Харькове.

См. также 
 Стахановская улица;
 Улица Стахановцев.

Примечания 
 

Улицы, названные в честь Героев Социалистического Труда